Goni ist

 der Name eines Dorfes auf Sardinien, siehe Goni

Goni oder Goñi ist der Name folgender Personen:
 Antigoni Goni (* 1969), griechische klassische Gitarristin
 Gonzalo Sánchez de Lozada (* 1930), genannt "Goni", bolivianischer Politiker
 Iosu Goñi (* 1990), spanischer Handballspieler
 Uki Goñi (* 1953), argentinischer Journalist und Historiker
 Wilson Elso Goñi (1938–2009), uruguayischer Politiker
Siehe auch:
 Goñi